Сюллі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на північний захід від Парижа, 55 км на південний захід від Ам'єна, 27 км на північний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 69 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 159,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сюллі на сайті французького Національного інституту географії
 Сюллі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сюллі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сюллі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сюллі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза